|-
|(133501)||2003 ST282|| align=right|15,3|| align=right|2,717|| align=right|0,175|| align=right|8,58|| align=right|4,477||MBA||19. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133502)||2003 SW283|| align=right|15,1|| align=right|2,543|| align=right|0,164|| align=right|11,97|| align=right|4,054||MBA||20. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133503)||2003 SW288|| align=right|16,5|| align=right|2,349|| align=right|0,224|| align=right|5,51|| align=right|3,600||MBA||28. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133504)||2003 SC290|| align=right|14,5|| align=right|3,112|| align=right|0,212|| align=right|16,76|| align=right|5,488||MBA||28. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133505)||2003 SV290|| align=right|15,5|| align=right|3,157|| align=right|0,140|| align=right|5,12|| align=right|5,608||MBA||28. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133506)||2003 SP293|| align=right|16,0|| align=right|2,670|| align=right|0,073|| align=right|2,67|| align=right|4,361||MBA||27. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133507)||2003 SG294|| align=right|15,6|| align=right|2,846|| align=right|0,159|| align=right|14,90|| align=right|4,801||MBA||28. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133508)||2003 SQ294|| align=right|15,8|| align=right|2,568|| align=right|0,111|| align=right|13,68|| align=right|4,114||MBA||28. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133509)||2003 SC295|| align=right|15,2|| align=right|2,751|| align=right|0,154|| align=right|15,52|| align=right|4,561||MBA||28. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133510)||2003 SU297|| align=right|14,5|| align=right|3,050|| align=right|0,013|| align=right|14,70|| align=right|5,326||MBA||18. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133511)||2003 SV298|| align=right|16,4|| align=right|2,395|| align=right|0,206|| align=right|3,17|| align=right|3,705||MBA||18. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133512)||2003 SY298|| align=right|14,7|| align=right|2,755|| align=right|0,015|| align=right|13,25|| align=right|4,572||MBA||29. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133513)||2003 SV299|| align=right|15,8|| align=right|2,787|| align=right|0,105|| align=right|11,47|| align=right|4,651||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133514)||2003 SJ303|| align=right|15,4|| align=right|2,580|| align=right|0,171|| align=right|8,51|| align=right|4,144||MBA||17. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133515)||2003 SU303|| align=right|17,3|| align=right|2,371|| align=right|0,193|| align=right|2,32|| align=right|3,649||MBA||17. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133516)||2003 SK304|| align=right|14,8|| align=right|2,977|| align=right|0,064|| align=right|10,26|| align=right|5,137||MBA||17. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133517)||2003 SM304|| align=right|15,1|| align=right|3,063|| align=right|0,133|| align=right|9,70|| align=right|5,360||MBA||17. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133518)||2003 SD306|| align=right|14,2|| align=right|3,069|| align=right|0,115|| align=right|16,91|| align=right|5,377||MBA||30. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133519)||2003 SK306|| align=right|14,7|| align=right|2,680|| align=right|0,262|| align=right|12,81|| align=right|4,388||MBA||30. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133520)||2003 SO308|| align=right|14,7|| align=right|2,762|| align=right|0,127|| align=right|12,39|| align=right|4,591||MBA||29. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133521)||2003 SF310|| align=right|16,7|| align=right|2,279|| align=right|0,040|| align=right|5,77|| align=right|3,441||MBA||28. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133522)||2003 SA311|| align=right|16,4|| align=right|2,663|| align=right|0,068|| align=right|1,71|| align=right|4,345||MBA||29. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133523)||2003 SB311|| align=right|15,1|| align=right|3,120|| align=right|0,079|| align=right|3,56|| align=right|5,511||MBA||29. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133524)||2003 SN311|| align=right|14,8|| align=right|3,085|| align=right|0,071|| align=right|4,34|| align=right|5,418||MBA||29. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133525)||2003 SZ314|| align=right|14,6|| align=right|2,688|| align=right|0,038|| align=right|18,20|| align=right|4,406||MBA||16. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133526)||2003 SE315|| align=right|15,1|| align=right|2,703|| align=right|0,120|| align=right|15,90|| align=right|4,444||MBA||25. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133527)||2003 TZ|| align=right|15,0|| align=right|3,155|| align=right|0,095|| align=right|8,90|| align=right|5,604||MBA||5. října 2003||Wrightwood||J. W. Young
|-
|(133528)||2003 TC2|| align=right|15,6|| align=right|2,860|| align=right|0,087|| align=right|1,28|| align=right|4,835||MBA||4. října 2003||Junk Bond||D. Healy
|-
|(133529)||2003 TR2|| align=right|15,5|| align=right|3,074|| align=right|0,187|| align=right|3,90|| align=right|5,388||MBA||3. října 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133530)||2003 TF5|| align=right|16,0|| align=right|2,578|| align=right|0,197|| align=right|9,53|| align=right|4,140||MBA||2. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133531)||2003 TJ5|| align=right|16,5|| align=right|2,316|| align=right|0,295|| align=right|22,19|| align=right|3,524||MBA||2. října 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133532)||2003 TK6|| align=right|15,9|| align=right|2,556|| align=right|0,042|| align=right|9,89|| align=right|4,087||MBA||1. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133533)||2003 TR8|| align=right|16,3|| align=right|2,352|| align=right|0,166|| align=right|6,80|| align=right|3,606||MBA||2. října 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133534)||2003 TC9|| align=right|15,4|| align=right|2,777|| align=right|0,185|| align=right|13,40|| align=right|4,626||MBA||4. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133535)||2003 TJ9|| align=right|15,0|| align=right|3,124|| align=right|0,067|| align=right|9,87|| align=right|5,521||MBA||4. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133536)||2003 TZ9|| align=right|15,4|| align=right|2,757|| align=right|0,155|| align=right|11,98|| align=right|4,576||MBA||15. října 2003||Sandlot||Sandlot
|-
|(133537)||2003 TL10|| align=right|15,4|| align=right|2,359|| align=right|0,090|| align=right|25,84|| align=right|3,623||MBA||7. října 2003||Schiaperelli||L. Buzzi
|-
|(133538)||2003 TW10|| align=right|15,7|| align=right|2,877|| align=right|0,069|| align=right|11,16|| align=right|4,880||MBA||15. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133539)||2003 TF11|| align=right|17,0|| align=right|2,278|| align=right|0,176|| align=right|4,79|| align=right|3,437||MBA||14. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133540)||2003 TB12|| align=right|15,6|| align=right|2,796|| align=right|0,087|| align=right|3,22|| align=right|4,674||MBA||14. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133541)||2003 TQ13|| align=right|16,4|| align=right|2,388|| align=right|0,256|| align=right|20,75|| align=right|3,690||MBA||3. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133542)||2003 TS14|| align=right|16,4|| align=right|2,622|| align=right|0,148|| align=right|6,38|| align=right|4,245||MBA||14. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133543)||2003 TY14|| align=right|15,6|| align=right|3,137|| align=right|0,150|| align=right|8,22|| align=right|5,556||MBA||15. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133544)||2003 TD16|| align=right|16,5|| align=right|2,187|| align=right|0,225|| align=right|5,66|| align=right|3,233||MBA||15. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133545)||2003 TB17|| align=right|13,8|| align=right|3,210|| align=right|0,066|| align=right|18,77|| align=right|5,752||MBA||14. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133546)||2003 TR18|| align=right|16,1|| align=right|2,272|| align=right|0,141|| align=right|6,75|| align=right|3,424||MBA||15. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133547)||2003 TW18|| align=right|16,1|| align=right|2,437|| align=right|0,192|| align=right|1,59|| align=right|3,803||MBA||15. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133548)||2003 TN19|| align=right|15,9|| align=right|2,850|| align=right|0,055|| align=right|1,35|| align=right|4,811||MBA||15. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133549)||2003 TP21|| align=right|14,4|| align=right|3,161|| align=right|0,110|| align=right|17,09|| align=right|5,618||MBA||1. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133550)||2003 TG50|| align=right|16,6|| align=right|2,468|| align=right|0,145|| align=right|7,43|| align=right|3,876||MBA||3. října 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133551)||2003 TU57|| align=right|16,1|| align=right|2,772|| align=right|0,108|| align=right|4,21|| align=right|4,614||MBA||15. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133552)||2003 UJ4|| align=right|14,6|| align=right|3,193|| align=right|0,109|| align=right|17,12|| align=right|5,704||MBA||16. října 2003||Mulheim-Ruhr||Mulheim-Ruhr
|-
|(133553)||2003 UF5|| align=right|16,2|| align=right|2,749|| align=right|0,075|| align=right|1,65|| align=right|4,556||MBA||16. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133554)||2003 UN5|| align=right|15,4|| align=right|2,320|| align=right|0,331|| align=right|5,12|| align=right|3,533||MBA||18. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133555)||2003 UO5|| align=right|15,5|| align=right|3,047|| align=right|0,193|| align=right|5,71|| align=right|5,318||MBA||16. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133556)||2003 UP6|| align=right|14,3|| align=right|2,676|| align=right|0,057|| align=right|25,88|| align=right|4,377||MBA||18. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133557)||2003 UX6|| align=right|15,3|| align=right|2,649|| align=right|0,205|| align=right|13,00|| align=right|4,311||MBA||18. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133558)||2003 UP7|| align=right|15,5|| align=right|2,574|| align=right|0,079|| align=right|27,74|| align=right|4,129||MBA||16. října 2003||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(133559)||2003 UZ10|| align=right|14,8|| align=right|3,950|| align=right|0,295|| align=right|0,80|| align=right|7,850||HLD||16. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133560)||2003 UW11|| align=right|14,8|| align=right|2,978|| align=right|0,092|| align=right|11,63|| align=right|5,137||MBA||16. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133561)||2003 UK12|| align=right|15,0|| align=right|3,002|| align=right|0,092|| align=right|11,55|| align=right|5,200||MBA||21. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133562)||2003 UE23|| align=right|15,6|| align=right|3,075|| align=right|0,067|| align=right|1,99|| align=right|5,392||MBA||21. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133563)||2003 UN23|| align=right|16,0|| align=right|2,797|| align=right|0,058|| align=right|1,13|| align=right|4,676||MBA||22. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133564)||2003 US26|| align=right|14,8|| align=right|3,422|| align=right|0,048|| align=right|18,59|| align=right|6,328||MBA||25. října 2003||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(133565)||2003 UE27|| align=right|15,6|| align=right|2,796|| align=right|0,035|| align=right|7,35|| align=right|4,675||MBA||23. října 2003||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(133566)||2003 UZ27|| align=right|12,0|| align=right|5,180|| align=right|0,018|| align=right|26,70|| align=right|11,79||JUT||26. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133567)||2003 UZ29|| align=right|16,0|| align=right|2,935|| align=right|0,119|| align=right|2,58|| align=right|5,026||MBA||21. října 2003||Nashville||R. Clingan
|-
|(133568)||2003 UO36|| align=right|15,2|| align=right|2,646|| align=right|0,136|| align=right|11,74|| align=right|4,304||MBA||16. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133569)||2003 US36|| align=right|14,7|| align=right|3,132|| align=right|0,027|| align=right|9,70|| align=right|5,543||MBA||16. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133570)||2003 UK37|| align=right|14,2|| align=right|3,055|| align=right|0,030|| align=right|18,24|| align=right|5,340||MBA||16. října 2003||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(133571)||2003 UQ37|| align=right|15,6|| align=right|2,517|| align=right|0,223|| align=right|4,64|| align=right|3,992||MBA||17. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133572)||2003 UO38|| align=right|15,5|| align=right|2,591|| align=right|0,092|| align=right|13,05|| align=right|4,169||MBA||17. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133573)||2003 UQ39|| align=right|14,6|| align=right|3,226|| align=right|0,053|| align=right|17,36|| align=right|5,793||MBA||16. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133574)||2003 UN48|| align=right|14,4|| align=right|3,122|| align=right|0,130|| align=right|6,66|| align=right|5,517||MBA||16. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133575)||2003 UO48|| align=right|16,0|| align=right|2,580|| align=right|0,249|| align=right|5,84|| align=right|4,145||MBA||16. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133576)||2003 UE49|| align=right|14,9|| align=right|3,133|| align=right|0,162|| align=right|2,46|| align=right|5,545||MBA||16. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133577)||2003 UB50|| align=right|16,5|| align=right|2,178|| align=right|0,238|| align=right|6,18|| align=right|3,215||MBA||16. října 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133578)||2003 UY50|| align=right|16,4|| align=right|2,359|| align=right|0,067|| align=right|7,07|| align=right|3,622||MBA||18. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133579)||2003 UC53|| align=right|15,2|| align=right|2,706|| align=right|0,087|| align=right|12,77|| align=right|4,450||MBA||18. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133580)||2003 UA55|| align=right|15,1|| align=right|2,661|| align=right|0,144|| align=right|9,94|| align=right|4,339||MBA||18. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133581)||2003 UC55|| align=right|14,8|| align=right|2,677|| align=right|0,165|| align=right|12,66|| align=right|4,380||MBA||18. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133582)||2003 UF60|| align=right|14,9|| align=right|2,729|| align=right|0,134|| align=right|12,65|| align=right|4,507||MBA||17. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133583)||2003 UN60|| align=right|16,8|| align=right|2,290|| align=right|0,139|| align=right|5,99|| align=right|3,466||MBA||17. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133584)||2003 UD63|| align=right|15,8|| align=right|2,704|| align=right|0,112|| align=right|15,71|| align=right|4,445||MBA||16. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133585)||2003 UM63|| align=right|14,8|| align=right|3,001|| align=right|0,034|| align=right|10,35|| align=right|5,198||MBA||16. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133586)||2003 UH64|| align=right|16,2|| align=right|2,329|| align=right|0,275|| align=right|12,02|| align=right|3,555||MBA||16. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133587)||2003 UL64|| align=right|16,3|| align=right|2,390|| align=right|0,150|| align=right|7,18|| align=right|3,694||MBA||16. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133588)||2003 UD65|| align=right|14,9|| align=right|2,736|| align=right|0,111|| align=right|25,75|| align=right|4,524||MBA||16. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133589)||2003 UQ66|| align=right|15,1|| align=right|3,084|| align=right|0,215|| align=right|10,97|| align=right|5,414||MBA||16. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133590)||2003 UB69|| align=right|17,3|| align=right|2,537|| align=right|0,152|| align=right|0,80|| align=right|4,040||MBA||18. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133591)||2003 UA71|| align=right|16,3|| align=right|2,603|| align=right|0,184|| align=right|1,59|| align=right|4,199||MBA||18. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133592)||2003 UR73|| align=right|15,3|| align=right|2,994|| align=right|0,219|| align=right|1,70|| align=right|5,180||MBA||19. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133593)||2003 UL77|| align=right|14,4|| align=right|2,972|| align=right|0,062|| align=right|9,33|| align=right|5,122||MBA||17. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133594)||2003 UX79|| align=right|15,4|| align=right|2,775|| align=right|0,079|| align=right|9,73|| align=right|4,621||MBA||18. října 2003||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(133595)||2003 US81|| align=right|14,7|| align=right|2,757|| align=right|0,191|| align=right|8,91|| align=right|4,577||MBA||16. října 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133596)||2003 UX86|| align=right|15,1|| align=right|3,212|| align=right|0,073|| align=right|9,95|| align=right|5,757||MBA||18. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133597)||2003 UN88|| align=right|15,2|| align=right|3,148|| align=right|0,201|| align=right|10,32|| align=right|5,583||MBA||19. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133598)||2003 UQ88|| align=right|14,8|| align=right|2,718|| align=right|0,132|| align=right|15,03|| align=right|4,480||MBA||19. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133599)||2003 UX88|| align=right|15,5|| align=right|2,683|| align=right|0,159|| align=right|11,29|| align=right|4,395||MBA||19. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133600)||2003 UY88|| align=right|15,1|| align=right|3,078|| align=right|0,071|| align=right|12,39|| align=right|5,398||MBA||19. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133601)||2003 UU90|| align=right|15,3|| align=right|2,632|| align=right|0,063|| align=right|4,64|| align=right|4,270||MBA||20. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133602)||2003 UH92|| align=right|16,1|| align=right|2,278|| align=right|0,145|| align=right|4,92|| align=right|3,437||MBA||20. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133603)||2003 UZ94|| align=right|16,4|| align=right|2,583|| align=right|0,102|| align=right|3,34|| align=right|4,150||MBA||18. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133604)||2003 UD95|| align=right|14,9|| align=right|3,077|| align=right|0,068|| align=right|10,27|| align=right|5,398||MBA||18. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133605)||2003 UX95|| align=right|15,3|| align=right|2,999|| align=right|0,071|| align=right|10,36|| align=right|5,194||MBA||18. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133606)||2003 US99|| align=right|14,1|| align=right|3,199|| align=right|0,216|| align=right|17,56|| align=right|5,720||MBA||19. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133607)||2003 UF100|| align=right|16,2|| align=right|2,307|| align=right|0,139|| align=right|6,70|| align=right|3,503||MBA||19. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133608)||2003 UL100|| align=right|13,9|| align=right|3,156|| align=right|0,051|| align=right|27,93|| align=right|5,605||MBA||19. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133609)||2003 UA101|| align=right|15,8|| align=right|3,147|| align=right|0,152|| align=right|2,95|| align=right|5,581||MBA||20. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133610)||2003 UZ102|| align=right|15,3|| align=right|2,869|| align=right|0,056|| align=right|3,12|| align=right|4,859||MBA||20. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133611)||2003 UX109|| align=right|16,6|| align=right|2,517|| align=right|0,182|| align=right|2,71|| align=right|3,993||MBA||19. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133612)||2003 UE110|| align=right|16,9|| align=right|2,616|| align=right|0,129|| align=right|1,37|| align=right|4,232||MBA||19. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133613)||2003 UW110|| align=right|16,5|| align=right|3,027|| align=right|0,065|| align=right|2,24|| align=right|5,265||MBA||19. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133614)||2003 UM112|| align=right|14,3|| align=right|3,939|| align=right|0,242|| align=right|9,60|| align=right|7,817||HLD||20. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133615)||2003 UL113|| align=right|15,7|| align=right|2,565|| align=right|0,136|| align=right|5,48|| align=right|4,106||MBA||20. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133616)||2003 US116|| align=right|14,4|| align=right|3,178|| align=right|0,055|| align=right|10,32|| align=right|5,664||MBA||21. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133617)||2003 UY116|| align=right|15,6|| align=right|2,584|| align=right|0,059|| align=right|3,71|| align=right|4,153||MBA||21. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133618)||2003 UZ116|| align=right|15,4|| align=right|2,766|| align=right|0,057|| align=right|4,06|| align=right|4,601||MBA||21. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133619)||2003 UT119|| align=right|15,0|| align=right|2,677|| align=right|0,178|| align=right|15,44|| align=right|4,378||MBA||18. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133620)||2003 UU119|| align=right|15,7|| align=right|2,395|| align=right|0,334|| align=right|14,26|| align=right|3,706||MBA||18. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133621)||2003 UD120|| align=right|15,2|| align=right|2,846|| align=right|0,076|| align=right|8,59|| align=right|4,802||MBA||18. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133622)||2003 UP121|| align=right|16,3|| align=right|2,528|| align=right|0,072|| align=right|6,18|| align=right|4,018||MBA||19. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133623)||2003 UA122|| align=right|14,5|| align=right|2,680|| align=right|0,120|| align=right|16,23|| align=right|4,387||MBA||19. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133624)||2003 UP126|| align=right|14,9|| align=right|2,640|| align=right|0,131|| align=right|12,36|| align=right|4,290||MBA||20. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133625)||2003 UC129|| align=right|16,3|| align=right|2,704|| align=right|0,068|| align=right|4,82|| align=right|4,445||MBA||21. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133626)||2003 UC130|| align=right|15,1|| align=right|2,782|| align=right|0,138|| align=right|9,73|| align=right|4,639||MBA||18. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133627)||2003 UX130|| align=right|15,0|| align=right|2,599|| align=right|0,233|| align=right|11,80|| align=right|4,189||MBA||19. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133628)||2003 UL131|| align=right|14,8|| align=right|2,702|| align=right|0,045|| align=right|11,80|| align=right|4,440||MBA||19. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133629)||2003 UZ134|| align=right|14,5|| align=right|3,181|| align=right|0,148|| align=right|3,93|| align=right|5,672||MBA||20. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133630)||2003 UM136|| align=right|16,4|| align=right|2,757|| align=right|0,068|| align=right|3,07|| align=right|4,576||MBA||21. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133631)||2003 UV137|| align=right|15,4|| align=right|2,618|| align=right|0,109|| align=right|14,72|| align=right|4,234||MBA||21. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133632)||2003 UA141|| align=right|16,0|| align=right|2,382|| align=right|0,178|| align=right|7,45|| align=right|3,675||MBA||17. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133633)||2003 UN141|| align=right|16,7|| align=right|2,361|| align=right|0,194|| align=right|8,73|| align=right|3,628||MBA||18. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133634)||2003 UZ142|| align=right|14,5|| align=right|3,078|| align=right|0,096|| align=right|11,77|| align=right|5,399||MBA||18. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133635)||2003 UN143|| align=right|15,8|| align=right|2,330|| align=right|0,166|| align=right|4,34|| align=right|3,556||MBA||18. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133636)||2003 UB144|| align=right|15,1|| align=right|2,718|| align=right|0,129|| align=right|8,41|| align=right|4,479||MBA||18. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133637)||2003 UG144|| align=right|14,1|| align=right|3,196|| align=right|0,056|| align=right|24,48|| align=right|5,712||MBA||18. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133638)||2003 UP145|| align=right|15,2|| align=right|2,608|| align=right|0,137|| align=right|4,33|| align=right|4,211||MBA||18. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133639)||2003 UL146|| align=right|15,1|| align=right|2,679|| align=right|0,098|| align=right|13,18|| align=right|4,384||MBA||18. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133640)||2003 UZ146|| align=right|15,4|| align=right|2,602|| align=right|0,148|| align=right|5,41|| align=right|4,196||MBA||18. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133641)||2003 UF147|| align=right|14,6|| align=right|3,016|| align=right|0,110|| align=right|11,40|| align=right|5,238||MBA||18. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133642)||2003 UG147|| align=right|14,6|| align=right|2,853|| align=right|0,165|| align=right|14,29|| align=right|4,818||MBA||18. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133643)||2003 US147|| align=right|14,7|| align=right|3,165|| align=right|0,078|| align=right|15,75|| align=right|5,630||MBA||18. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133644)||2003 UJ148|| align=right|15,4|| align=right|2,733|| align=right|0,064|| align=right|6,96|| align=right|4,517||MBA||19. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133645)||2003 UN149|| align=right|15,6|| align=right|2,708|| align=right|0,074|| align=right|3,50|| align=right|4,457||MBA||20. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133646)||2003 UV151|| align=right|15,7|| align=right|2,710|| align=right|0,092|| align=right|2,93|| align=right|4,462||MBA||21. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133647)||2003 UK152|| align=right|16,8|| align=right|2,309|| align=right|0,151|| align=right|2,90|| align=right|3,509||MBA||21. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133648)||2003 UE155|| align=right|15,8|| align=right|2,711|| align=right|0,106|| align=right|4,70|| align=right|4,464||MBA||20. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133649)||2003 UF155|| align=right|15,7|| align=right|2,677|| align=right|0,062|| align=right|3,97|| align=right|4,379||MBA||20. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133650)||2003 UM161|| align=right|15,4|| align=right|3,016|| align=right|0,092|| align=right|13,43|| align=right|5,236||MBA||21. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133651)||2003 UY163|| align=right|14,8|| align=right|3,024|| align=right|0,056|| align=right|11,77|| align=right|5,257||MBA||21. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133652)||2003 UD164|| align=right|14,8|| align=right|2,776|| align=right|0,135|| align=right|14,60|| align=right|4,624||MBA||21. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133653)||2003 UU165|| align=right|15,7|| align=right|3,112|| align=right|0,023|| align=right|0,32|| align=right|5,488||MBA||21. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133654)||2003 UL167|| align=right|14,7|| align=right|2,662|| align=right|0,167|| align=right|13,78|| align=right|4,342||MBA||22. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133655)||2003 UC168|| align=right|14,8|| align=right|3,005|| align=right|0,132|| align=right|9,86|| align=right|5,208||MBA||22. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133656)||2003 UP169|| align=right|14,8|| align=right|2,657|| align=right|0,220|| align=right|12,71|| align=right|4,330||MBA||22. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133657)||2003 US169|| align=right|15,0|| align=right|3,115|| align=right|0,116|| align=right|6,05|| align=right|5,497||MBA||22. října 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133658)||2003 UZ169|| align=right|15,1|| align=right|3,122|| align=right|0,078|| align=right|9,91|| align=right|5,514||MBA||22. října 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133659)||2003 UH174|| align=right|15,5|| align=right|2,877|| align=right|0,109|| align=right|4,02|| align=right|4,879||MBA||21. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133660)||2003 UD175|| align=right|15,3|| align=right|2,703|| align=right|0,060|| align=right|7,82|| align=right|4,443||MBA||21. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133661)||2003 UP175|| align=right|16,8|| align=right|2,581|| align=right|0,141|| align=right|4,11|| align=right|4,147||MBA||21. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133662)||2003 UV176|| align=right|16,1|| align=right|2,800|| align=right|0,091|| align=right|2,53|| align=right|4,685||MBA||21. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133663)||2003 UP179|| align=right|15,6|| align=right|2,769|| align=right|0,082|| align=right|5,53|| align=right|4,607||MBA||21. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133664)||2003 UQ182|| align=right|15,7|| align=right|3,077|| align=right|0,078|| align=right|8,46|| align=right|5,397||MBA||21. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133665)||2003 UE184|| align=right|15,1|| align=right|2,896|| align=right|0,068|| align=right|5,57|| align=right|4,927||MBA||21. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133666)||2003 UD185|| align=right|15,2|| align=right|3,036|| align=right|0,107|| align=right|2,27|| align=right|5,289||MBA||21. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133667)||2003 UQ185|| align=right|15,9|| align=right|2,631|| align=right|0,170|| align=right|12,97|| align=right|4,266||MBA||21. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133668)||2003 UR186|| align=right|14,5|| align=right|3,223|| align=right|0,051|| align=right|5,43|| align=right|5,786||MBA||22. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133669)||2003 US186|| align=right|15,2|| align=right|2,758|| align=right|0,134|| align=right|9,16|| align=right|4,580||MBA||22. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133670)||2003 UU186|| align=right|16,2|| align=right|2,744|| align=right|0,100|| align=right|4,49|| align=right|4,545||MBA||22. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133671)||2003 UR188|| align=right|14,5|| align=right|3,215|| align=right|0,054|| align=right|21,68|| align=right|5,763||MBA||22. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133672)||2003 UR189|| align=right|15,2|| align=right|2,913|| align=right|0,114|| align=right|1,39|| align=right|4,971||MBA||22. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133673)||2003 UY190|| align=right|15,2|| align=right|2,570|| align=right|0,130|| align=right|3,98|| align=right|4,120||MBA||23. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133674)||2003 UL192|| align=right|14,3|| align=right|3,004|| align=right|0,105|| align=right|8,84|| align=right|5,205||MBA||23. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133675)||2003 UO193|| align=right|16,3|| align=right|2,666|| align=right|0,131|| align=right|2,01|| align=right|4,352||MBA||20. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133676)||2003 UG197|| align=right|15,2|| align=right|2,753|| align=right|0,089|| align=right|3,13|| align=right|4,566||MBA||21. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133677)||2003 UN197|| align=right|15,9|| align=right|2,735|| align=right|0,096|| align=right|2,27|| align=right|4,523||MBA||21. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133678)||2003 UW197|| align=right|15,8|| align=right|2,886|| align=right|0,025|| align=right|2,04|| align=right|4,903||MBA||21. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133679)||2003 UY197|| align=right|15,9|| align=right|3,042|| align=right|0,040|| align=right|2,15|| align=right|5,305||MBA||21. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133680)||2003 US198|| align=right|14,9|| align=right|3,163|| align=right|0,048|| align=right|8,72|| align=right|5,626||MBA||21. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133681)||2003 UO199|| align=right|16,0|| align=right|2,762|| align=right|0,154|| align=right|2,76|| align=right|4,590||MBA||21. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133682)||2003 UR199|| align=right|15,8|| align=right|2,748|| align=right|0,084|| align=right|9,41|| align=right|4,555||MBA||21. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133683)||2003 UZ199|| align=right|14,9|| align=right|3,183|| align=right|0,069|| align=right|7,34|| align=right|5,677||MBA||21. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133684)||2003 UZ202|| align=right|15,0|| align=right|3,143|| align=right|0,062|| align=right|10,90|| align=right|5,570||MBA||21. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133685)||2003 UB203|| align=right|15,7|| align=right|2,719|| align=right|0,067|| align=right|4,51|| align=right|4,482||MBA||21. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133686)||2003 UD205|| align=right|15,4|| align=right|2,569|| align=right|0,145|| align=right|3,15|| align=right|4,118||MBA||22. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133687)||2003 UR206|| align=right|14,6|| align=right|2,941|| align=right|0,061|| align=right|18,07|| align=right|5,043||MBA||22. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133688)||2003 UX206|| align=right|14,9|| align=right|3,112|| align=right|0,122|| align=right|13,25|| align=right|5,490||MBA||22. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133689)||2003 UD213|| align=right|14,7|| align=right|3,096|| align=right|0,104|| align=right|11,00|| align=right|5,446||MBA||23. října 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133690)||2003 UN216|| align=right|16,9|| align=right|2,531|| align=right|0,164|| align=right|3,46|| align=right|4,027||MBA||21. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133691)||2003 UG217|| align=right|15,4|| align=right|2,793|| align=right|0,030|| align=right|4,68|| align=right|4,667||MBA||21. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133692)||2003 UN217|| align=right|15,6|| align=right|2,769|| align=right|0,076|| align=right|4,41|| align=right|4,607||MBA||21. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133693)||2003 UC220|| align=right|14,4|| align=right|3,192|| align=right|0,095|| align=right|12,81|| align=right|5,701||MBA||21. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133694)||2003 UK221|| align=right|16,3|| align=right|2,805|| align=right|0,126|| align=right|3,53|| align=right|4,698||MBA||22. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133695)||2003 UF223|| align=right|14,7|| align=right|2,984|| align=right|0,090|| align=right|10,10|| align=right|5,154||MBA||22. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133696)||2003 UN223|| align=right|15,4|| align=right|2,741|| align=right|0,104|| align=right|4,55|| align=right|4,537||MBA||22. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133697)||2003 UE226|| align=right|14,6|| align=right|2,851|| align=right|0,159|| align=right|15,94|| align=right|4,814||MBA||22. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133698)||2003 UB227|| align=right|15,0|| align=right|3,167|| align=right|0,140|| align=right|13,45|| align=right|5,634||MBA||23. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133699)||2003 UG227|| align=right|15,1|| align=right|2,749|| align=right|0,051|| align=right|4,50|| align=right|4,556||MBA||23. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133700)||2003 UV227|| align=right|15,2|| align=right|3,090|| align=right|0,125|| align=right|4,22|| align=right|5,430||MBA||23. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133701)||2003 UD230|| align=right|16,1|| align=right|2,680|| align=right|0,058|| align=right|3,31|| align=right|4,386||MBA||23. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133702)||2003 UF231|| align=right|15,2|| align=right|2,704|| align=right|0,167|| align=right|10,22|| align=right|4,445||MBA||24. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133703)||2003 UY231|| align=right|15,5|| align=right|3,162|| align=right|0,090|| align=right|1,72|| align=right|5,621||MBA||24. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133704)||2003 UK234|| align=right|16,9|| align=right|2,772|| align=right|0,034|| align=right|2,23|| align=right|4,614||MBA||24. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133705)||2003 US238|| align=right|15,8|| align=right|2,911|| align=right|0,088|| align=right|0,93|| align=right|4,965||MBA||24. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133706)||2003 UP242|| align=right|16,3|| align=right|2,378|| align=right|0,259|| align=right|6,28|| align=right|3,666||MBA||24. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133707)||2003 UW243|| align=right|15,3|| align=right|3,059|| align=right|0,029|| align=right|8,91|| align=right|5,349||MBA||24. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133708)||2003 UM245|| align=right|14,8|| align=right|3,075|| align=right|0,020|| align=right|8,90|| align=right|5,391||MBA||24. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133709)||2003 UX245|| align=right|15,1|| align=right|3,166|| align=right|0,181|| align=right|2,06|| align=right|5,631||MBA||24. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133710)||2003 UJ247|| align=right|16,4|| align=right|2,805|| align=right|0,069|| align=right|0,45|| align=right|4,698||MBA||24. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133711)||2003 UP247|| align=right|15,2|| align=right|2,838|| align=right|0,138|| align=right|11,65|| align=right|4,779||MBA||24. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133712)||2003 UH248|| align=right|15,6|| align=right|2,593|| align=right|0,072|| align=right|3,20|| align=right|4,175||MBA||25. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133713)||2003 UO248|| align=right|15,7|| align=right|2,756|| align=right|0,086|| align=right|11,67|| align=right|4,576||MBA||25. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133714)||2003 US248|| align=right|15,0|| align=right|3,079|| align=right|0,065|| align=right|3,90|| align=right|5,401||MBA||25. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133715)||2003 UG250|| align=right|15,0|| align=right|3,157|| align=right|0,184|| align=right|5,92|| align=right|5,608||MBA||25. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133716)||2003 UW251|| align=right|15,5|| align=right|2,868|| align=right|0,047|| align=right|2,07|| align=right|4,857||MBA||26. října 2003||Catalina||CSS
|-
|(133717)||2003 UG253|| align=right|15,5|| align=right|3,102|| align=right|0,161|| align=right|0,58|| align=right|5,463||MBA||27. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133718)||2003 UY256|| align=right|14,2|| align=right|3,168|| align=right|0,045|| align=right|19,17|| align=right|5,637||MBA||25. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133719)||2003 UG259|| align=right|15,3|| align=right|2,740|| align=right|0,088|| align=right|10,60|| align=right|4,534||MBA||25. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133720)||2003 UJ259|| align=right|15,4|| align=right|2,714|| align=right|0,103|| align=right|5,48|| align=right|4,469||MBA||25. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133721)||2003 UB260|| align=right|14,4|| align=right|3,202|| align=right|0,021|| align=right|20,93|| align=right|5,729||MBA||25. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133722)||2003 UF261|| align=right|15,5|| align=right|3,073|| align=right|0,095|| align=right|5,82|| align=right|5,385||MBA||26. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133723)||2003 UM261|| align=right|15,1|| align=right|2,990|| align=right|0,111|| align=right|11,59|| align=right|5,170||MBA||26. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133724)||2003 US262|| align=right|15,9|| align=right|2,913|| align=right|0,062|| align=right|1,41|| align=right|4,972||MBA||26. října 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133725)||2003 UJ263|| align=right|14,9|| align=right|3,097|| align=right|0,059|| align=right|9,19|| align=right|5,449||MBA||27. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133726)||2003 UM269|| align=right|14,5|| align=right|3,200|| align=right|0,051|| align=right|8,54|| align=right|5,722||MBA||29. října 2003||Catalina||CSS
|-
|(133727)||2003 UD270|| align=right|14,9|| align=right|3,078|| align=right|0,100|| align=right|15,96|| align=right|5,399||MBA||28. října 2003||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(133728)||2003 UO270|| align=right|15,6|| align=right|2,778|| align=right|0,041|| align=right|4,01|| align=right|4,630||MBA||17. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133729)||2003 UC273|| align=right|15,7|| align=right|2,920|| align=right|0,023|| align=right|2,00|| align=right|4,988||MBA||29. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133730)||2003 UV273|| align=right|14,8|| align=right|3,075|| align=right|0,114|| align=right|11,11|| align=right|5,392||MBA||29. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133731)||2003 UF275|| align=right|15,6|| align=right|2,836|| align=right|0,077|| align=right|1,72|| align=right|4,775||MBA||29. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133732)||2003 UK275|| align=right|16,1|| align=right|2,759|| align=right|0,084|| align=right|1,76|| align=right|4,581||MBA||29. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133733)||2003 UP275|| align=right|15,3|| align=right|2,654|| align=right|0,117|| align=right|8,99|| align=right|4,323||MBA||29. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133734)||2003 UZ282|| align=right|14,9|| align=right|2,672|| align=right|0,087|| align=right|12,66|| align=right|4,367||MBA||29. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(133735)||2003 UB296|| align=right|15,9|| align=right|2,858|| align=right|0,069|| align=right|7,05|| align=right|4,832||MBA||16. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133736)||2003 VZ1|| align=right|15,3|| align=right|2,948|| align=right|0,122|| align=right|3,26|| align=right|5,062||MBA||2. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133737)||2003 VY4|| align=right|15,8|| align=right|2,579|| align=right|0,127|| align=right|3,56|| align=right|4,140||MBA||15. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133738)||2003 VG5|| align=right|14,3|| align=right|2,951|| align=right|0,135|| align=right|13,60|| align=right|5,069||MBA||12. listopadu 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(133739)||2003 VT6|| align=right|15,5|| align=right|3,089|| align=right|0,161|| align=right|2,65|| align=right|5,429||MBA||15. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133740)||2003 VT7|| align=right|15,4|| align=right|3,003|| align=right|0,050|| align=right|11,08|| align=right|5,204||MBA||15. listopadu 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133741)||2003 VU7|| align=right|15,7|| align=right|3,067|| align=right|0,084|| align=right|4,26|| align=right|5,370||MBA||2. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(133742)||2003 VJ9|| align=right|15,5|| align=right|2,881|| align=right|0,100|| align=right|2,90|| align=right|4,890||MBA||15. listopadu 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133743)||2003 WM|| align=right|15,1|| align=right|3,088|| align=right|0,010|| align=right|10,54|| align=right|5,427||MBA||16. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(133744)||2003 WD1|| align=right|14,9|| align=right|2,616|| align=right|0,175|| align=right|11,27|| align=right|4,230||MBA||16. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(133745)||2003 WG1|| align=right|16,0|| align=right|2,926|| align=right|0,063|| align=right|3,12|| align=right|5,003||MBA||16. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(133746)||2003 WL1|| align=right|16,0|| align=right|2,799|| align=right|0,101|| align=right|4,00|| align=right|4,683||MBA||16. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(133747)||2003 WX3|| align=right|15,3|| align=right|2,735|| align=right|0,199|| align=right|8,53|| align=right|4,523||MBA||16. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(133748)||2003 WA5|| align=right|15,1|| align=right|3,036|| align=right|0,076|| align=right|6,31|| align=right|5,288||MBA||16. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(133749)||2003 WX6|| align=right|15,7|| align=right|3,119|| align=right|0,184|| align=right|5,24|| align=right|5,506||MBA||18. listopadu 2003||Palomar||NEAT
|-
|(133750)||2003 WZ9|| align=right|14,9|| align=right|2,534|| align=right|0,219|| align=right|7,11|| align=right|4,033||MBA||18. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek